Банти () — фамилия. Известные носители:

 Банти, Анна (1895—1985) — итальянская писательница, искусствовед, критик и переводчик.
 Банти, Бриджида (1757—1806) — итальянская оперная певица (сопрано).
 Банти, Гвидо (1852—1925) — итальянский патолог.
 Банти, Кристиано (1824—1904) — итальянский художник.
 Банти, Лука (род. 1974) — футбольный судья.